Алфонсо од Бурбона и Бурбона-Две Сицилије (), пуним именом дон Алфонсо Кристино Тереза Анхело Франсиско де Асиз и Тодос лос Сантос де Борбон и Борбон-Дос Сисилијас (); 3. октобар 1941 — 29. март 1956. био је принц из шпанске гране краљевске династије Бурбона и брат тренутног шпанског суверена Краља Хуана Карлоса I.

Биографија

Детињство 

Рођен је у Риму, 1941. године, као најмлађе дете у породици Хуана и Марије, грофова од Барселоне. Да би се разликовао од других сродника истог имена, Алфонсо је добио надимак Алфонсито. Још док је био беба, Алфонсова породица се сели у Лозану, у Швајцарску, где живе у кући "Villa Les Rocailles". Фебруара 1946. године, породица се сели у Португалију. 

Алфонсо први пут посећује своју отаџбину Шпанију, на позив генералисима Франка, 1947. године. 1950. године, заједно са братом Хуаном Карлосом послат је на школовање у Шпанију. На почетку, живели су у палати "Мирамар" у Сан Себастијану, где су похађали приватну школу. Генерал Франко примио их је у посету, јуна 1954. године, у палати "Пардо".

Касније, обојица похађају Војну академију у Сарагоси.

Смртни исход и сахрана 

У марту 1956. године, Алфонсо и његов брат Хуан Карлос налазили су се у вили својих родитеља "Villa Giralda" у граду Ешторилу, у Португалији, на прослави васкршњих празника. На Велики четвртак, Алфонсо је смртно страдао у инциденту везаном за пуцњаву.

Шпанска амбасада у Португалији издала је службено саопштење:

"Док је његово височанство инфант Алфонсо прошле вечери, у друштву брата чистио пиштољ, пиштољ је опалио, а метак погодио дон Алфонса у чело, од чега је преминуо за неколико минута. Инцидент се догодио у 20:30 часова, после повратка дон Алфонса са вечерње мисе за Велики четвртак, током које се принц причестио."

Врло брзо, после саопштења прочуле су се гласине, да се пиштољ из кога је опаљено, у ствари, налазио у рукама његовог брата Хуана Карлоса. Јосефина Кароло, моделисткиња њихове мајке Марије, изјавила је да се пиштољ налазио у рукама принца Хуана Карлоса и да је исти, играјући се, уперио према брату, а затим опалио метак не знајући да је пиштољ пун, наводећи да је метак рикошетирао одбијајући се о зид, погодивши дон Алфонса у главу. Грчка ауторка Хелена Матеопулос наводи из разговора са њиховом сестром Пилар, да се Алфонсо, у ствари, налазио изван собе, а када се вратио и отворио врата, иста су ударила Хуана Карлоса у руку и на тај начин проузроковала да пиштољ опали, што је затим довело до трагичног инцидента.

Већина историчара данас се слаже да се пиштољ налазио у рукама Хуана Карлоса и да је опалио несрећним стицајем околности. После братовљеве трагичне смрти, принц Хуан Карлос је послат назад у школу у Шпанију, одмах после сахране, а због љутње и огорчености, отац Хуан, дуго времена са њим није имао никакву комуникацију.

Заупокојена литургија (миса) за дон Алфонса одржана је у Велику суботу, предвођена монсињором Фернандом Сентом, апостолским нунцијом Португалије. Принц Алфонсо сахрањен је на месном гробљу у месту Кашкајш у Португалији. Октобра 1992. године, после молби оца, грофа Хуана који је оболео од рака био на самрти, посмртни остаци инфанта Алфонса пренесени су у Шпанију, у Мадрид, у вечну кућу „Пантеон принчева“ у палати Ел Ескоријал, после 36 година од смрти.

Породично стабло

Породица

Браћа и сестре

Извори

Спољашње везе 

Рођени 1941.
Умрли 1956.
Династија Бурбон